

Agricoltura 
 Cru – francesismo che indica un prodotto (spesso un vino o un olio) di particolare qualità legato a un'area di coltivazione ben definita

Astronomia 
 Cru – abbreviazione della costellazione della Croce del Sud

Codici 
 CRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carriacou (Grenada)